Jméno a příjmení František Tomášek má více nositelů:

 František kardinál Tomášek (1899–1992) – arcibiskup pražský a primas český
 František Tomášek (politik) (1869–1938) – český a československý politik, poslanec za sociální demokracii
 Ing. František Tomášek (3T) (* 1952) – český politik, jeden z hlavních autorů zákona  č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 František Tomášek (hudebník) (* 1985) – český hudebník, akordeonista a hudební skladatel